Dune (angleško: sipina) je lahko:

 Dune, v prevodu Peščeni planet, znanstvenofantastični roman ameriškega pisatelja Franka Herberta (1965) in različna dela, ki temeljijo na njem:
 Dune (film) – film režiserja Davida Lyncha (1984)
 Dune: Peščeni planet (v izvirniku samo Dune) – film režiserja Denisa Villeneuva (2021)
 Dune (filmska glasba) – album z glasbo iz Lynchevega filma
 Dune (videoigra) – pustolovsko-strateška videoigra (1992)
 Dune II – strateška videoigra (1992)
 Düne – otok v otočju Helgoland v Severnem morju